Световната лига по волейбол 1994 г. е 5-о издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 12 страни от 6 май до 30 юли 1994 г. Финалният рунд е в Милано, Италия.

Групи

Междуконтинентален кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Четвъртфинали 

|}

|}

Финали в Милано

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди

Външни препратки 
 1994 World League Results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол